Seznam občin departmaja Hautes-Pyrénées zajema 474 občin.

 (CAT) Communauté d'agglomération Grand Tarbes, ustanovljena leta 2000.

Hautes-Pyrénées